Hans Christian Nielsen har flere betydninger:
 Hans Nielsen (politiker, 1802-1887) − dansk farver, gårdejer og politiker (Hans Christian Nielsen)
 Hans Christian Nielsen (fodboldspiller) (1928−1990) − en dansk fodboldspiller
 Hans Christian Nielsen (politiker) (født 1942) − en dansk politiker og tidligere borgmester i Skælskør Kommune